Церковь Святой Софии — название нескольких христианских храмов.

 Церковь Святой Софии (Берлин) 
 Костёл Святой Софии (Львов)
 Церковь Святой Софии (Несебыр)
 Церковь Святой Софии (Сарри-Хиллс)

См. также 

 Софийский собор